Райпур:

 Райпур — город в Центральной Индии, столица штата Чхаттисгарх.
 Райпур — город и муниципалитет на юге Бангладеш.
 Райпур — округ в индийском штате Чхаттисгарх.